Ciyun-Tempel () bezeichnet:

 Ciyun-Tempel (Chongqing), Stadtbezirk Nan’an von Chongqing, ein Nationaler Schwerpunkttempel des Buddhismus in han-chinesischen Gebieten
 Ciyun-Tempel (Tianzhen), Provinz Shanxi, ein Denkmal der VR China